Пилонсиљос има више значења:

 Пилонсиљос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пилонсиљос, Ранчо Бланко (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пилонсиљос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пилонсиљос (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пилонсиљос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику